En anglais, le verbe to reset (prononcé /ɻi'sεt/) signifie remettre à zéro ou réinitialiser.

Le nom reset peut également désigner :
 Reset, un groupe de musique québécois ;
 Reset, un épisode de la série anglaise Torchwood sorti en 2008 ;
 Reset, un manga de Tetsuya Tsutsui ;
 Reset, un label de musique ;
 Reset, redémarrage d'un programme ou d'un ordinateur (dans le domaine de l'informatique).

Voir aussi

Articles connexes 
 Virgile Reset, footballeur français né en 1985
 Reboot, redémarrage d'un ordinateur